Hidratação pode referir-se a:

 Hidratação, reposição de água 
 Hidratação (química), reacção química 
 Hidratação mineral, reacção química inorgânica